Campobasso (provincie), een provincie in de Italiaanse regio Molise
Campobasso (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie